Ту́чин — многозначный термин.

Топоним 
 Тучин — город и муниципалитет в Колумбии.
 Тучин — село в Гощанском районе Ровненской области Украины.

Фамилия 
 Тучин, Алексей Иванович (1967—1999) — майор спецназа ГРУ, Герой Российской Федерации (2000, посмертно).
 Тучин, Валерий Викторович (род. 1944) — советский и российский учёный-оптик, член-корреспондент РАН (2019).
 
 Тучин, Руслан Мансурович (род. 1977) — российский следж-хоккеист, нападающий.

См. также 
 Тучина, Йозеф (род. 1941) — словацкий военачальник, генерал-лейтенант, бывший министр внутренних дел и бывший начальник Генерального штаба армии Словацкой Республики.